Разме́р — это слово имеет несколько значений:

 Степень развития, величина, масштаб какого-нибудь явления.
 В метрологии — количественная определённость физической величины.
 Размеры объекта — линейные величины, характеризующие объект: длина, высота, ширина.
 Угловой размер — величина наибольшего наблюдаемого угла между двумя точками объекта. Зависит не только от формы и размеров объекта, но и от расстояния между объектом и наблюдателем.
 Размер одежды, белья — мерка, номер, обозначающие величину какого-либо изделия, вещи.
 Величина чего-нибудь в каком-нибудь измерении.
 Размер такта — расположение ритмических единиц в музыкальном такте (см. также Метр (музыка)).
 Метр (стихи) — способ звуковой организации стиха.
 Грузовой размер — наглядное графическое представление зависимости объёмного водоизмещения судна от осадки.